60-й чемпионат Греции прошёл с 26 ноября по 6 декабря 2010 года.

 Категория: 7-я (средний рейтинг: 2414).

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
2010 год в шахматах
Ноябрь 2010 года
Декабрь 2010 года
Спорт в Греции в 2010 году